Signaler (bridge)
 Signaler (chanson)